Абвер — орган военной разведки и контрразведки Германии в 1921—1944 годах.
 «Абвер» — оперативный позывной деятеля Донецкой Народной Республики Сергея Здрылюка.